Почвоведение — термин и названия:
 Почвоведение — наука о почвах.
 «Почвоведение» — журнал основанный в 1899 году по инициативе В. В. Докучаева, который до сих пор выходит под эгидой Российской академии наук (РАН).